Johann Nepomuk Batka ist der Name folgender Personen:

* Johann Nepomuk Batka der Ältere (1795–1874), österreichischer Organist und Musiklehrer
 Johann Nepomuk Batka der Jüngere (1845–1917), Jurist, Musikkritiker und Archivar